Blaulicht steht für:

 eine Rundumkennleuchte, Warnsignal von Einsatzfahrzeugen
 Blaulicht (Zeitschrift), BLAULICHT, Feuerwehrfachzeitschrift in Österreich
 Blaulicht (Fernsehserie), Krimiserie der DDR (1959–1968)
 Blaulicht (Romanreihe), Heftreihe der DDR (1958–1990)
 Unterserie der Heftromanreihe Kelter Krimi (1968–1974)

 Buch von Sarah Haffner (2010)

Siehe auch:
 Blaulicht 112 (ehemaliges deutsches Techno-Projekt)
 Blaulichtgefährdung (Photoretinitis: Schädigung der Netzhaut)
 Blaulichtorganisationen (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben)
 Blaulichtsteuer (umgangssprachlich für Unfallmeldegebühr)
 Licht (Begriffsklärung)